John Frederick Lewis (1805 – 1876), pintor anglès
 John-Lewis Brown (1829 – 1890), pintor francès
 John Lewis (àrbitre) (1855 – 1926), futbolista i àrbitre anglès
 John Lewis (filòsof) (1889 - 1976), filòsof marxista britànic
 John Lewis (pianista) (1920 – 2001), pianista i compositor estatunidenc
 John Lewis (polític) (1940 - 2020), polític i líder dels drets civils estatunidenc
 John Lewis Hall (n. 1934), físic i professor universitari estatunidenc
 John Lewis Krimmel (1786 – 1821), pintor estatunidenc
 Johnny Lewis (1983 – 2012), actor estatunidenc

 Vegeu també: Lewis John Carlino (n. 1934), guionista, dramaturg i director estatunidenc